Кроуфорд або Крофорд () — прізвище і топонім в англомовних країнах.

Прізвища 
 Адер Кроуфорд (); 1748—1795) — шотландський хімік, був піонером у розвитку калориметричних методів для вимірювання питомої теплоємності.
 Бродерік Кроуфорд (; 1911—1986) — американський актор театру, кіно, радіо та телебачення.
 Вільям Гарріс Кроуфорд (; 1772—1834) — американський політик, 7-й міністр фінансів США, кандидат в президенти у 1824 році.
 Волт Кроуфорд (; — американський автор, який спеціалізується на бібліотечній справі.
 Джамал Кроуфорд (;  1980) — американський баскетболіст.
 Джеймс Кроуфорд (;  1997) — канадський гірськолижник, учасник зимових Олімпійських ігор 2018.
 Джек Кроуфорд:
 Джек Кроуфорд (; 1916—1973) — канадський хокеїст.
 Джек Кроуфорд (; 1908—1991) — австралійський тенісист, багаторазовий переможець турнірів Великого шолома у 1930-х роках.
 Джоан Кроуфорд (; 1905—1977) — американська акторка німого й звукового кіно.
 Енн Кроуфорд (; 1920—1956) — британська акторка.
 Корі Кроуфорд (;  1984) — канадський хокеїст.
 Кріс Крофорд (;  1975) — американський баскетболіст, форвард.
 Рей Кроуфорд (,  1936) — англійський футболіст, нападник.
 Росанна Крофорд (;  1988) — канадська біатлоністка, учасниця Олімпійських ігор та Чемпіонатів світу з біатлону.
 Сінді Кроуфорд:
 Сінді Кроуфорд (;  1966) — американська супермодель, телеведуча, акторка.
 Сінді Кроуфорд (порноакторка) (;  1980) — американська порноакторка, відома під псевдонімом, взятий від імені моделі Сінді Кроуфорд.
 Теренс Кроуфорд (;  1987) — американський боксер-професіонал.
 Чандра Крофорд (;  1983) — канадська лижниця й олімпійська чемпіонка (2006).
 Шон Кроуфорд (;  1978) — американський легкоатлет, олімпійський чемпіон (2004).

Топоніми

Округи США 
 Кроуфорд (округ) () — назви округів у США.

Інше 
 7327 Кроуфорд (7327 Crawford) — астероїд головного поясу, відкритий 6 вересня 1983 року.

Англійські прізвища